Senkiwka (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Senkiwka (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Senkiwka (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja